Plátanos — cidade da Argentina na área metropolitana de Gran Buenos Aires

Plátanos (Retimno) — aldeia da costa sul de Creta, Grécia

Plátano — árvore do género Platanus da família Platanaceae

Ver também 

Desambiguações de topônimos